

Informatica 
 Web – uno dei principali servizi di Internet
 GNOME Web – web browser
 WEB – linguaggio di programmazione creato da Donald Knuth come prima implementazione del literate programming

Fantascienza 
 Web – romanzo di John Wyndham

Musica 
 WEB – progetto musicale eurodance/eurotrance attivo negli ultimi anni novanta e nei primi anni duemila
 Web Entertainment – etichetta discografica statunitense
 Web – album di Bill Laswell e Terre Thaemlitz del 1995